

Taxonomie 
de virusfamilie coronaviridae (coronavirussen)
de onderfamilie Orthocoronavirinae, ook wel beter bekend als de coronavirussen

Geslachten 
Alfacoronavirus
Betacoronavirus, dat voorheen werd aangeduid als coronavirus
Gammacoronavirus
Deltacoronavirus

Soorten en stammen

SARS-stammen
 SARS-gerelateerd coronavirus oftewel SARSr-CoV
 SARS-coronavirus oftewel SARS-CoV
 SARS-CoV-2, het coronavirus dat voor het eerst in 2019 in China opdook

Overige soorten
 Middle East respiratory syndrome coronavirus oftewel MERS-CoV
 Humaan coronavirus NL63 oftewel HCoV-NL63
 SARS-gerelateerd coronavirus WIV1, een coronavirus dat voorkomt bij vleermuizen

Zie ook 

 COVID-19, de ziekte veroorzaakt door SARS-CoV-2